Lugogo steht für:

 Lugogo (Fluss), Fluss in Uganda
 Lugogo (Kampala), Stadtteil von Kampala
 Lugogo Indoor Stadium, Sportarena in Kampala